Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dirk Dier e Arne Thoms che hanno battuto in finale Jim Pugh e Joost Winnink 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tomáš Krupa /  Pavel Vízner (primo turno)
 Jeff Belloli /  Jon Ireland (primo turno)

 Mathias Huning /  Lorenzo Manta (primo turno)
 Bill Behrens /  Tomas Nydahl (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1996